Бобровников — русская фамилия. Женская форма Бобровникова.

Известные носители 
 Лаврентий (Бобровников) (ум. 1745, Пекин) — иеромонах в составе Третьей духовной миссии в Пекине.
 Бобровников, Алексей Александрович (1821—1865) — православный миссионер-монголовед.
 Бобровников, Андрей Андреевич (1920—1995) — министр финансов РСФСР в 1973—1990 гг.
 Бобровников, Кирилл Викторович (1908—1986) — советский художник.
 Бобровников, Михаил Силантьевич (1922—1993) — советский учёный-физик, заведующий кафедрой радиофизики Томского госуниверситета, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

 

 Бобровников, Павел Андреевич (1905—?, не ранее 1956) - советский морской офицер, капитан 1-го ранга, командир эскадренных миноносцев «Железняков», «Фрунзе», соединений эсминцев.

Бобровникова 
 Бобровникова, Владлена Эдуардовна (род. 1987) — российская гандболистка, олимпийская чемпионка.
 Бобровникова, Татьяна Андреевна — российский историк, специалист по истории Древнего Рима.